Las siglas SEPEI pueden hacer referencia a

En España:

 Los Servicios Especiales y de Prevención y Extinción de Incendios de Albacete.
 El Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Cáceres.
 El Servicio Provincial de Extinción de Incendios de Teruel.